Vaguinho (futebolista)
 Vaguinho (sambista)

Veja também 
 Waguinho

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos